Мериборо () е град в Източна Австралия, щат Куинсланд, район Фрейзер Коуст. Разположен е на река Мери, в югоизточната част на Куинсланд, на около 250 km от Брисбън. Според Австралийската статистическа служба към 31 декември 2011 г. има 21 777 жители.

Климат

Известни личности 
 В Мериборо е родена Памела Травърз, автор на книгата „Мери Попинз“. Баща ѝ е бил управител на банката Australian Joint Stock Bank.

Източници 

Градове в Куинсланд